Wolf & Lamb er en technoduo fra USA.

Musikgrupper fra USA